H18 (Oekraïne) - snelweg in Oekraïne 
 H18 (Zwitserland) - snelweg in Zwitserland